Sárrét (szk. Blahová), település Szlovákiában
 Sárrét, kistáj a Mezőföldön
 Sárrét, Székesfehérvár külterülete
 Kis-Sárrét, kistáj a Berettyó–Körös-vidéken
 Nagy-Sárrét, kistáj a Berettyó–Körös-vidéken, régen gyakran Sárrét

 Sárréti Tájvédelmi Körzet, Fejér megyében Várpalota és Székesfehérvár között
 Sárréti csata